69th Street (straat) - straat in New York
 69th Street (Flushing Line) - metrostation in New York an bovenstaande straat